Nigeriaans voetbalelftal (mannen)
 Nigeriaans voetbalelftal (vrouwen)